Bifora kultiassovii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Bifora kultiassovii ingår i släktet dubbelkoriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelkoriandrar
kultiassovii